Chiesa di Santa Maria del Rosario ad Alcamo
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Biancavilla
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Bironico (Monteceneri)
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Camisano Vicentino
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Caslano
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Castellammare del Golfo
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Corno di Rosazzo
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Forni di Sotto
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Gattinara
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Milano
Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne a Napoli
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Portamedina a Napoli
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Pieve d'Alpago
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Raffadali
Chiesa di Santa Maria del Rosario a Roccalumera
Chiesa di Santa Maria del Rosario in Prati a Roma
Chiesa di Santa Maria del Rosario di Pompei alla Magliana a Roma
Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Fasano
Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Palmi

Pagine correlate

 Chiesa della Madonna del Rosario
 Chiesa del Santo Rosario